Thomas Fuhrmann (* 19. Mai 1971) ist ein deutscher Rechtsanwalt, Kommunalpolitiker der CDU und Stuttgarter Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen.

Leben und Wirken 
Fuhrmann absolvierte von 1991 bis 1993 in Kornwestheim und Ludwigsburg eine Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst, die er 1995 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Von 1996 bis 2000 studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen, die er mit der ersten und zweiten Juristischen Staatsprüfung abschloss. Seit 2003 arbeitete er als Rechtsanwalt.

Von 1999 bis 2019 war er Mitglied im Bezirksbeirat in Stuttgart-Mühlhausen und von 2004 bis 2009 Mitglied der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart. 

Seit 2014 war er im Stadtrat Stuttgart als Sprecher des Internationalen Ausschusses für Umwelt und Technik sowie im Sozialausschuss tätig. Seit dem 15. März 2019 ist er Stuttgarter Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen. Er ist dabei u. a. verantwortlich für die Stadtkämmerei, das Liegenschaftsamt, das Klinikum der Stadt Stuttgart und weitere städtische Betriebe.

Fuhrmann ist verheiratet und hat eine Tochter.

Einzelnachweise 

Kommunalpolitiker (Baden-Württemberg)
Politiker (Stuttgart)
Rechtsanwalt (Deutschland)
CDU-Mitglied
Deutscher
Geboren 1971
Mann
Bürgermeister (Stuttgart)